

Geografia 
 Rugby, borough del Regno Unito nella contea inglese del Warwickshire
 Rugby, parrocchia civile nel suddetto borough
 Rugby, località degli Stati Uniti in Dakota del Nord

Sport 
Tutti gli sport che contengono il nome Rugby derivano dalla parrocchia civile di Rugby nel Regno Unito:

 Rugby o rugby football, denominazione generica dello sport giocato con una palla ovale
 Rugby a 13 o rugby league, codice professionistico del rugby disputato tra due squadre di 13 giocatori ciascuna
 Rugby a 9 o rugby league nines, variante del rugby a 13 disputata tra due squadre di 9 giocatori ciascuna
 Rugby a 15 o rugby union, di fatto la denominazione del rugby dopo la scissione del rugby league; si disputa tra due squadre di 15 giocatori ciascuna ed è professionistica dal 1995
 Rugby a 7 o rugby union seven, variante del rugby a 15 disputata tra due squadre di 7 giocatori ciascuna